Das Wort Ligula (lat. ligula: „Zünglein“) bezeichnet in folgenden Zusammenhängen unterschiedliche Dinge:

In der Zoologie:
Ligula (Gattung), zwei Bandwurmarten in der Familie der Pseudophyllidae
Ligula (Insekten), ein in der Regel bogenförmiges Sklerit am distalen Rand des Prementums bei Insekten. 
Ligula (Octopodidae), Anschlussstruktur des Hectocotylus bei Octopodidae

In der Botanik:
das Blatthäutchen bei verschiedenen Pflanzen, vor allem Süß- und Sauergräsern
eine Schuppe in der Blattachsel von Moosfarnen, siehe Moosfarne #Blätter
die Teile der Nebenkrone bei einigen Nelkengewächsen
die Zunge der Zungenblüte bei den Korbblütlern
In der Archäologie:
die Ligula (Löffel), römischer Esslöffel